Djaou (vizir de Mérenrê Ier)
 Djâou (scribe)